Флаг муниципального образования «Дубро́вское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 10 марта 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2322.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Дубровское городское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины флага к его длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Дубровское городское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области в голубом, красном, чёрном, белом, и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба, утверждённое 10 марта 2006 года, гласило: «В червлёном (красном) поле под лазоревой (синей, голубой) и серебряной мурованной чёрным, стенозубчато пересечённой главой — золотой дуб».

Геральдическое описание герба, утверждённое 7 июня 2006 года, гласит: «В червлёном (красном) поле под лазоревой (синей, голубой) и серебряной мурованной чёрным, стенозубчатой пересечённой узкой главой — золотой отвлечённый дуб».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Золотой мощный раскидистый дуб — символ мужества и непоколебимости защитников Невской Дубровки. Традиционно считается эмблемой силы, мощи, мужества и доблести. Олицетворение названия Невская Дубровка — по легенде, здесь рос мощный дуб, который однажды был сломан молнией. На его месте выросли новые молодые дубки и люди стали называть это место Дубравой. Как олицетворение названия (топонимики) на въезде установлен памятный знак (памятник) «Невская Дубровка» в виде бетонного дуба. Поселение Дуброва отмечено в писцовых Новгородских книгах 1500 года.

Золотой дуб в красном — это одновременно и олицетворение названия — Дубровка и символ воинской славы, героического подвига советских людей, защищавших Ленинград и сражавшихся на невских берегах в годы Великой Отечественной войны. Невский пятачок — самое кровопролитное место боёв на Ленинградском фронте.

Серебряная (белый цвет) крепостная стена — символ неприступного для врага рубежа обороны в годы Великой Отечественной войны. Историческое расположение Дубровки на землях древней Ижорской земли.

Красный цвет — пролитая кровь героев-защитников города по обе стороны Невы.

Синий цвет — символ реки Невы.

Сочетание синего, красного, жёлтого и белого цветов — цвета флага Ленинградской области и флага муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» — символизируют вхождение муниципального образования «Дубровское городское поселение» во Всеволожский район Ленинградской области.

Примечания 

Флаги с изображением дуба